Piedras steht für:

 Piedras (Kolumbien), Municipio im Departamento Tolima
 Piedras (Film), spanischer Film von Ramón Salazar (2002) 
 Piedras (El Oro), Ortschaft und Parroquia rural im Kanton Piñas der ecuadorianischen Provinz El Oro

Piedras ist der Familienname folgender Personen:

 José de las Piedras († 1839), mexikanischer Offizier

Siehe auch:
 Las Piedras
 Richard Pietraß (* 1946), deutscher Schriftsteller
 Piedra